Ряза́нцев — русская фамилия. Известные носители:

 
 
 
 Рязанцев, Геннадий Евгеньевич (1937—2012) — российский учёный.
 Рязанцев, Григорий Петрович (1798—1875) — российский врач и писатель.
 Рязанцев, Игорь Васильевич (1932—2014) — советский и российский искусствовед.
 Рязанцев, Кирилл Викторович (род. 1984) — российский роллер-спортсмен и инструктор по роликовым конькам.
 Рязанцев, Константин Матвеевич (1912—1981) — советский футболист, тренер.
 Рязанцев, Максим Николаевич (род. 1977) — российский футболист, полузащитник.
 
 
 Рязанцев, Олег Александрович (род. 1980) — российский актёр театра и кино.
 Рязанцев, Павел Алексеевич (род. 1981) — российский хоккеист с мячом.
 Рязанцев, Сергей Валентинович (род. 1956) — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи, главный отоларинголог Северо-Западного федерального круга, член Союза писателей России.
 Рязанцев, Сергей Васильевич (род. 1973) — российский экономист, член-корреспондент РАН.
 Рязанцев, Тимофей Кузьмич (1911—1978) — Герой Советского Союза.
 Рязанцев, Юрий Сергеевич (род. 1932) — советский учёный-физик.

Рязанцева 
 Рязанцева, Ирина Валерьевна (более известна под фамилией Першина; род. 1975) — врач, телеведущая.
 Рязанцева, Надежда Владиславовна (род. 1961) — российская актриса театра и кино, балетмейстер.

См. также